

Кольді — село, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Кольді — село, Карасайський район, Алматинська область